Трёхсвяти́тельская це́рковь () — недействующий православный храм в городе Шеки Азербайджанской Республики. Появилась не позднее 1853 года и действовала до начала XX века. Ныне здесь функционирует Музей народного прикладного искусства.

В 1853—1861 годах священником церкви был отец Евстафий Хуциев.

В 1894—1896 годах в церкви служил псаломщиком Гавриил Печинский.
«Церковныя ведомости» (том 18) 1905 года издания указывает имя другого священника, Давида Утиева. Также отмечается, что церковь относилась к Грузинской епархии (Грузинская епархия, заключающая в своём составе 12 монастырей и 485 приходских церквей Тифлисской, Бакинской, Елизаветпольской и Эриванской губерний и областей Карской, Дагестанской и Закаспийской, управлялась экзархом Грузии, имевшим пребывание в Тифлисе; при экзархе два викария, епископы Горийский и Алавердский).

В наше время действительно могила Давида Утиева находится в одной из южных абцисс церкви.

Примечания 

Шеки
Православные храмы Азербайджана
Здания и сооружения Шеки
Юхары-баш